Il doppio del torneo di tennis Reunion Island Challenger 1997, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Clinton Ferreira e Jan Siemerink che hanno battuto in finale Álex Calatrava e Jérôme Golmard 6-2, 6-3.

Teste di serie 

 Maks Mirny /  Myles Wakefield (semifinali)
 Clinton Ferreira /  Jan Siemerink (Campioni)

 Álex Calatrava /  Jérôme Golmard (finale)
 Cyril Buscaglione /  Régis Lavergne (quarti di finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Reunion Island Challenger 1997